Assalé peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Assalé (1911-1999), homme d’État camerounais ;
 Roger Assalé (1993-), footballeur international ivoirien.

Toponyme 

 Assalé-Kouassikro est une localité de l'est de la Côte d'Ivoire et appartenant au département d'Arrah, Région du N'zi-Comoé.